La Supercoppa d'Ucraina 2014 (ufficialmente ) è stata l'undicesima edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 22 luglio 2014 all'Arena L'viv di Leopoli tra lo Šachtar, vincitore della Prem"jer-liha 2013-2014 e la , vincitrice della Coppa d'Ucraina 2013-2014

A conquistare il titolo è stato lo Šachtar che ha vinto per 2-0 con reti di Hladkyj e Marlos.

È stato il ventesimo trofeo vinto da Lucescu sulla panchina dello Shakhtar.

Tabellino

Formazioni

Calcio nel 2014
2014
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv
Competizioni sportive a Leopoli